Rajd San Remo 1980 - Rajd Włoch (22. Rallye Sanremo) – 22 Rajd San Remo rozgrywany we Włoszech w dniach 6-11 października. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1980. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Bazą rajdu było miasto San Remo.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 9 rundach

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

San Remo
1980
1980 we Włoszech